Windecker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Windecker (1857–1939), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Dieter Windecker (1926–2018), deutscher Mediziner
 József Windecker (* 1992), ungarischer Fußballspieler
 Wilhelm Windecker (1908–1979), deutscher Biologe und Zoodirektor

Siehe auch:
 Windeck (Begriffsklärung)